Shawn Weller (né le  à Glens Falls, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière 
Il est repêché au ,  au total par les Sénateurs d'Ottawa au repêchage d'entrée de 2004.

Le , il est échangé aux Ducks d'Anaheim par les Sénateurs d'Ottawa en retour de Jason Bailey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || South Glen Falls High || ()  ||25 ||32 ||31 ||63 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 || Selects de Capital District || EJHL ||35 ||6 ||6 ||12 ||109 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 || Selects de Capital District || EJHL ||36 ||17 ||22 ||39 ||117 ||3 ||3 ||3 ||6 ||6
|-
|2004-2005|| Golden Knights de Clarkson || NCAA ||33 ||3 ||11 ||14 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006|| Golden Knights de Clarkson || NCAA ||37 ||14 ||10 ||24 ||103 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007|| Golden Knights de Clarkson || NCAA ||39 ||19 ||21 ||40 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007|| Senators de Binghamton || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008|| Senators de Binghamton || LAH ||59 ||8 ||8 ||16 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Jackals d'Elmira || ECHL ||10 ||4 ||5 ||9 ||11 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2008-2009|| Senators de Binghamton || LAH ||70 ||4 ||5 ||9 ||57 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009|| Jackals d'Elmira || ECHL ||4 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010|| Heat d'Abbotsford || LAH ||31 ||8 ||4 ||12 ||19 ||3 ||1 ||1 ||2 ||14
|- 
|2009-2010|| Condors de Bakersfield || ECHL ||42 ||18 ||28 ||46 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| Moose du Manitoba || LAH ||67 ||12 ||11 ||23 ||50 ||10 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2011-2012|| IceCaps de Saint-Jean || LAH || 41|| 10|| 14|| 24|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Stars du Texas || LAH || 18|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| IceCaps de Saint-Jean || LAH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2012-2013|| Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||24 ||7 ||8 ||15 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2012-2013|| Thunder de Stockton || ECHL ||19 ||5 ||12 ||17 ||17 ||23 ||8 ||3 ||11 ||30
|- 
| 2013-2014 || Starbulls Rosenheim || DEL2 || 44 || 24 || 46 || 70 || 56 || 11 || 6 || 10 || 16 || 6
|- 
| 2014-2015 || Ravensburg Towerstars || DEL2 || 28 || 7 || 20 || 27 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Dresdner Eislöwen || DEL2 || 16 || 2 || 7 || 9 || 20 || 6 || 1 || 0 || 1 || 20
|-
| 2015-2016 || Bietigheim Steelers || DEL2 || 42 || 5 || 26 || 31 || 46 || 12 || 5 || 13 || 18 || 26
|-
| 2016-2017 || Bietigheim Steelers || DEL2 || 33 || 17 || 25 || 42 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Bietigheim Steelers || DEL2 ||50  || 25 || 42 || 67 || 140 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Bietigheim Steelers || DEL2 ||38 ||18 ||28 ||46 ||74 ||7 ||4 ||1 ||5 ||8 
|-
| 2018-2019 || Bietigheim Steelers || DEL2 ||38 ||18 ||28 ||46 ||74 ||7 ||4 ||1 ||5 ||8
|-
| 2019-2020 || EC Bad Tölz || DEL2 ||47 ||26 ||28 ||54 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|colspan="16"|
|-
| 2021-2022 ||  Mavericks de Kansas City || ECHL ||  ||

Références 

Naissance à Glens Falls
Naissance en juillet 1986
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Golden Knights de Clarkson
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur du Thunder de Stockton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur du EV Ravensbourg
Joueur des Dresdner Eislöwen
Joueur du SC Bietigheim-Bissingen
Joueur des Mavericks de Kansas City